

Persone 
 Maurizio Fondriest – ex ciclista su strada italiano
 Silvia Fondriest – pallavolista italiana

Altro 
 Nankang-Fondriest – squadra ciclistica italiana di categoria continentale